

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hif“ beginnt.

Hif 



Hiff 
 Hiffernan, Joanna, irische Frau, Modell und Geliebte von James McNeill Whistler, Modell von Gustave Courbet

Hift 
 Hift, Gabi (* 1958), österreichische Schauspielerin, Regisseurin und Autorin